Емпі́рика — все те, що отримано шляхом експерименту, на практиці, засноване на досвіді, спостереженні.

«Емпіричний», (, ) може мати стосунок до:

 Емпіричний рівень знань — рівень пізнавального процесу, що дає знання тих закономірних зв'язків і відношень, які виявляються через аналіз безпосередніх даних спостереження.
 Емпірична філософія, Емпірична соціологія — один з напрямів сучасної соціології, основним методом якого є опис окремих сторін суспільного життя.
 Емпіричне знання — знання, яке відображає дійсність з боку її зовнішніх зв'язків і відношень.
 Емпіричний тест — оцінювання гіпотези або теорії через звернення до даних, фактів та експериментів.
 Емпіричні дані — відомості, отримані на основі досвіду, практики.

Див. також 
 Емпіризм
 Досвід
 Емпіричне і теоретичне

Література 
 

Гносеологія
Емпіричні принципи
Епістемологія науки
Емпіризм
Докази
Експерименти
Виправдання
Спостереження
Відбір вибірки (статистика)
Джерела знань
Філософія науки